Этье́н Анри́ Жильсо́н (; 13 июня 1884 года — 19 сентября 1978 года) — французский религиозный философ, неотомист, медиевист, сооснователь и директор Папского института средневековых исследований (Канада). Доказал влияние схоластики на философию Декарта. Утверждал близость христианского духа философии экзистенциализма.

Биография 
Учился в католическом коллеже, затем в лицее Генриха IV. В 1907 году окончил отделение словесности Сорбонны. После защиты диссертации в 1913 году преподавал в университете Лилля. В начале Первой мировой войны был призван в армию, в 1916 году попал в германский плен, где читал лекции по философии военнопленным. После окончания войны вернулся в Лилль, в 1919 году назначен профессором Страсбургского университета. 

В 1926—1932 гг. занимал кафедру средневековой философии Сорбонны.
Членкор Американской академии медиевистики (1927).

В 1932—1950 гг. занимал кафедру истории философии Средних веков Коллеж де Франс.

Читал лекции в США вплоть до 1971 года.

В 1929 году основал и возглавил Папский институт средневековых исследований в Торонто (Канада).

В 1947 году был избран членом Французской Академии.

Активно выражал свою политическую позицию (близкую к голлизму) на страницах газеты Монд. В 1947—48 сенатор Французской Республики ().

Написал более 60 книг и 600 статей, причём более 100 из них — после 74 лет.

Был удостоен чтения Гиффордовских лекций.

Учение 
При работе над диссертацией «Свобода у Декарта и богословие» в 1913 году Жильсон открыл для себя философию Фомы Аквинского и пришёл к выводу, что картезианская мысль гораздо сильнее зависит от своих схоластических истоков (схоластика), чем это думал Декарт. Жильсону принадлежит открытие оригинальности философии бытия у Фомы Аквинского по сравнению со всей предшествующей философией, включая аристотелевскую. Согласно Жильсону, эта оригинальность состоит в различении сущности и существования и в признании онтологического (онтология) примата существования, которое относится к сущности, как акт к потенции. В то время как Платон и Аристотель, а также многие философы Нового времени (например, Гегель) рассматривают лишь сущности, а представители современного экзистенциализма сосредотачиваются на существовании, оставляя без внимания сущность, подход Фомы Аквинского предоставляет возможность осмыслить и сущность, и существование, и их несводимость друг к другу. По мнению Жильсона, эта оригинальность не была замечена даже томистами Нового времени. Сам Жильсон впервые заявил об этом лишь в 4-м издании своей книги «Le thomisme» («Томизм»), вышедшей в 1941 году. Жильсон учил, что любое понятие касается лишь сущности, поэтому не может существовать понятия бытия: бытие познаётся, когда мы переходим от понятия какой-либо вещи к суждению о существовании этой вещи. Поэтому не существует непосредственного познания бытия. В этом Жильсон расходился с Маритеном, который считал, что бытие мы познаем с помощью особой интеллектуальной интуиции. Жильсон полемизировал с так называемым критическим реализмом, который разрабатывали томисты из Лувенского католического университета, пытавшиеся обосновать томистскую метафизику, исходя из гносеологического анализа. С точки зрения Жильсона, не гносеология должна обосновывать метафизику, а наоборот, так как попытки гносеологического обоснования метафизики не могут выйти за пределы понятия, то есть сущности, к реальному существованию. По мнению Жильсона, содержание христианской философии, в отличие от богословия, — не revelata (истины, постижение которых невозможно без Откровения), а revelabilia (истины, которые, будучи основаны на естественном разуме, исторически были углублены и сохранены благодаря Откровению). Согласно Жильсону, такими истинами христианской философии являются, например, существование Бога, свобода божественного и человеческого действия.

В культуре 
Этьен Жильсон упоминается в романе «Имя розы» Умберто Эко.

Библиография 
 Бытие и сущность (1948)
 Избранное. Христианская философия
 Избранное. Том 1. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского
  Философ и теология 
 Философия в Средние века. От истоков патристики до конца XIV века = La Philosophie au Moyen Âge. — М.: «Республика», 2004. — 678 с. — ISBN 5-250-01825-4.

Примечания

Литература 
 Аверинцев С. С. Между средневековой философией и современной реальностью.
 
 Кирьянов Д., свящ. Христианская философия Этьена Жильсона // Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета [Текст] : Материалы. Т. 1 : XIX / гл. ред. В. Н. Воробьев, прот. — М. : ПСТГУ, 2009. — 404 с. — С. 129—136.
 

Философы Франции
Неотомисты
Выпускники Парижского университета
Военнопленные Первой мировой войны (Франция)
Преподаватели Страсбургского университета
Профессора Сорбонны
Профессора Коллеж де Франс
Члены Французской академии
Члены-корреспонденты Американской академии медиевистики
Почётные доктора Университета Лаваля
Почётные доктора Католического университета Америки